WAV – format plików dźwiękowych
 Google Wave – narzędzie do komunikacji i współpracy Google